Bezpiecznik – ogólnie jako zabezpieczenie
 Bezpiecznik – bezpiecznik w broni
 Bezpiecznik elektryczny
 kolokw. bezpiecznik – pracownik lub współpracownik SB w PRL